Jagiellonia Białystok w sezonie 2012/2013 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy oraz Pucharu Polski (od 1/16).
Klub rozgrywa swoje mecze na Stadionie Miejskim, ze względu na przebudowę mógł pomieścić około 4000 kibiców.

I poziom rozgrywkowy 
Drużyna pod wodzą Tomasza Hajty w pierwszej rundzie odniosła kilka cennych zwycięstw na wyjeździe: 1:2 z Legią, 0:2 z Lechem. Niezwykłym też był mecz wyjazdowy ze Śląskiem, kiedy zespół przegrywał 3:0, podniósł się i w 7 minut strzelił 3 bramki! Białostoczanie w całej rundzie przegrali tylko 2 mecze, ale na półmetku rozgrywek zajęli 10-tą, dość odległą pozycję. Prawdopodobnie „Jaga” ustanowiła następny klubowy rekord, uzyskując 10 remisów w jednej rundzie. Druga runda zaczęła się bardzo dobrze 3 zwycięstwa i dwa remisy wywindowały zespół na 6 pozycję w lidze. Później nastąpiła czarna seria pięciu porażek, gdzie drużyna straciła 15 bramek nie zdobywając żadnej. Jagiellonia znalazła się na 11. miejscu i musiała bić się o utrzymanie, na szczęście dla „żółto-czerwonych” na koniec uzyskała remis i zwycięstwo, co dało bezpieczne 10. miejsce. Zaraz po zakończeniu rundy został zwolniony trener Hajto, na jego miejsce przyszedł Piotr Stokowiec.

Puchar Polski
Jagiellonia dotarła do ćwierćfinału, w którym przegrała z Wisłą Kraków 2:0 i 4:2.

Podsumowanie sezonu
Ekstraklasa – 10. miejsce 
Puchar Polski – 1/4 finału (ćwierćfinał)

Końcowa tabela Ekstraklasy 

 Zagłębie Lubin zostało ukarane trzema ujemnymi punktami za korupcję w sezonie 2005/06.
 W związku ze zdobyciem mistrzostwa Polski i Pucharu Polski przez Legię Warszawa w Lidze Europy zagra finalista Pucharu Polski - Śląsk Wrocław. 
 Piast Gliwice jako 4 drużyna ekstraklasy przejęła miejsce po Śląsku w eliminacjach do LM.
 Polonia Warszawa została zdegradowana w związku z nieotrzymaniem licencji na grę w Ekstraklasie w sezonie 2013/14.
 W związku z degradacją Polonii w ekstraklasie utrzymał się Ruch Chorzów.

Kadra, statystyki, transfery

Mecze 

 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej).

Powołanie do reprezentacji

Zobacz też

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 w polskim sporcie
2013 w polskim sporcie